St. John’s University oder Saint John’s University ist der Name folgender Universitäten:

 St. John’s University (New York), Queens, New York City, Vereinigte Staaten
 St. John’s University (Taiwan), Tamsui, Taiwan
 Saint John’s University (Louisiana), Springfield, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Saint John’s University (Minnesota), Collegeville, Minnesota, Vereinigte Staaten 
 Saint John’s University (Bangkok). Bangkok, Thailand
 Saint John’s University (Shanghai), Shanghai, China 
 St. John’s University of Tanzania